Entrerriense – abitanti di Entre Rios (Bahia)
Entrerriense – abitanti di Entre Rios (Santa Catarina)